

Persone
 Alfredo Savini (1868-1924) – pittore italiano
 Armando Savini (1946) – cantante italiano
 Daniel Savini (1997) – ciclista su strada italiano
 Federica Savini (1991) – calciatrice italiana
 Filippo Savini (1985) – ex ciclista su strada italiano
 Francesco Savini (1846-1940) – storico, archeologo, bibliografo e poleografo italiano
 Gaetano Savini (1850-1917) – artista, cartografo, storico e archeologo italiano
 Giacomo Savini (1998) – pallamanista italiano
 Giuseppe Savini (1848-1904) – linguista italiano 
 Giuseppe Savini (1883-1950) – violinista italiano
 Ino Savini, propr. Savino Savini (1904-1995) – direttore d'orchestra, compositore e musicologo italiano
 Luigi Savini, noto anche con lo pseudonimo di Ruggero Marchi (1891-1979) – attore e direttore del doppiaggio italiano
 Mirko Savini (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Tom Savini, propr. Thomas Vincent Savini (1946) – attore, truccatore, effettista e regista statunitense
 Virgilio Savini (1852-1925) – ristoratore italiano
 Vincenzo Savini (1893-1967) – politico italiano.
 Vincenzo Cordova Savini (1819-1897) – poeta e politico italiano

Altro
 Savini – cognome italiano
 Museo archeologico Francesco Savini – museo di Teramo
 Ristorante Savini – storico ristorante milanese